В отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 1984 года участвовали команды 32 стран, разделённые на семь групп (три группы по четыре команды и четыре группы по пять команд). Победители групп получали путёвки в финальный турнир. Франция получила путёвку автоматически как хозяйка турнира.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка отборочного турнира прошла 8 января 1982 в Париже. Внизу показаны пять корзин, жирным выделены квалифицировавшиеся в финальную часть сборные.

Обзор 
В некоторых группах свершились сенсации, которые не позволили фаворитам выйти в финальную часть. Так, в группе 2 Португалия сенсационно обошла сборную СССР, обыграв её в Лиссабоне со счётом 1:0 благодаря спорному пенальти на Шалане, которое исполнил Руй Жордан.

Параллельно в группе 5 Италия потерпела сокрушительную неудачу, пропустив в финальную часть Румынию, которая в последнем туре обошла Чехословакию за счёт ничьей 1:1 в личной встрече в Братиславе.

Сенсацией стал выход в финальную часть Дании: в группе 3 датчанам удалось расправиться с англичанами: дома «датский динамит» выгрыз ничью 2:2, а в гостях на «Уэмбли» датчане взяли верх 1:0. Англичане потеряли шансы на выход в финальную часть, потеряв очки в поединке с Грецией.

Трагедией стала развязка отборочной кампании ещё для одной британской команды — для сборной Северной Ирландии. В течение кампании североирландцы дважды разбили немцев. Однако ирландцы потеряли очки там, где их терять не стоило, и в итоге за 11 минут до конца финального тура игрок сборной ФРГ Герд Штрак своим точным ударом в ворота Албании разбил надежды Северной Ирландии на выход в финальную часть и вытащил свою команду в чемпионат Европы.

Скандалом завершилась квалификация в группе 7: сборная Нидерландов по разнице забитых и пропущенных мячей значительно опережала испанцев, которым нужно было выигрывать с разницей хотя бы в 11 мячей у сборной Мальты, чтобы обойти голландцев. В Севилье в матче последнего тура испанцы вели со счётом 3:1 после первого тайма, что позволяло голландцам надеяться на успешную квалификацию. Однако во втором тайме испанцы неожиданно «раскрепостились» и отправили сразу девять мячей в ворота мальтийцев, причём последний влетел в ворота на 86-й минуте (автором стал Хуан Антонио Сеньор). Голландцы обвиняли мальтийцев в сдаче матча и подыгрывании испанцев, доказывая, что игрокам испанцы даже купили рождественские путёвки на курорты. Однако факт подкупа не удалось доказать. Тем не менее, УЕФА изменила регламент соревнования: начиная с 1988 года и по сей день в квалификационных турнирах в таблице более высокую позицию при равном количестве очков занимает команда, которая одержала победу в личной встрече у конкурента.

Наиболее запутанная ситуация сложилась в группе 4, где на заветную путёвку претендовали одновременно Уэльс, Болгария и Югославия. Судьба путёвки решалась в Сплите в матче Югославия—Болгария: ничья была на руку Уэльсу, в то время как и Болгарию, и Югославию в финальную часть выводила только победа. На последних минутах при счете 2—2 болгары упустили стопроцентный голевой момент, за что югославы их наказали на 90-й минуте. Автором победного гола стал Любомир Раданович, который забил его головой.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Лучший бомбардир 
7 голов

  Карл-Хайнц Румменигге

Ссылки 
 Евро 1984 на официальном сайте УЕФА
 Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА
 таблицы и Результаты турнира нп RSSSF.com

Футбол в Европе в 1982 году
Футбол в Европе в 1983 году
Отборочный турнир